Velika nagrada ZDA 1980 je bila štirinajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 5. oktobra 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 59
| 1:34:36,05
| 5
| 9
|-
! 2
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 59
| + 4,21 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 59
| + 12,57 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 59
| + 29,69 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 58
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 58
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 58
| +1 krog
| 6
|
|-
! 8
| 9
|  Marc Surer
| ATS-Ford
| 57
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 9
| 50
|  Rupert Keegan
| Williams-Ford
| 57
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 10
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 57
| +2 kroga
| 14
|
|-
! 11
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 56
| +3 krogi
| 23
|
|-
! NC
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 50
| +9 krogov
| 9
|
|-
! Ods
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 49
| Trčenje
| 18
|
|-
! NC
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 40
| +19 krogov
| 22
|
|-
! Ods
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 36
| Prenos
| 24
|
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 31
| El. sistem
| 1
|
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 25
| Zavrten
| 2
|
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 20
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 20
| Vzmetenje
| 16
|
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 16
| Zavrten
| 20
|
|-
! Ods
| 14
|  Jan Lammers
| Ensign-Ford
| 16
| Krmiljenje
| 25
|
|-
! Ods
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 15
| Vzmetenje
| 19
|
|-
! Ods
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 3
| Zavrten
| 21
|
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 2
| Trčenje
| 10
|
|-
! DNS
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
|
| Poškodovan
| 13
|
|-
! DNQ
| 43
|  Mike Thackwell
| Tyrrell-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 51
|  Geoff Lees
| Williams-Ford
|
|
|
|
|}

Opombe 
 Vodilni: Bruno Giacomelli (1-31), Alan Jones (32-59)

Formula 1 sezona 1980
1980